Metal Ligaen 2014-15 var den 55. sæson af Danmark bedste ishockeyrække for mænd og samtidig var det turneringen om det 58. danmarksmesterskab i ishockey. Turneringen havde deltagelse af ti hold og indledtes med et grundspil, hvor de ti hold spillede en firedobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 36 kampe til hvert hold. Herefter gik nr. 1-8 videre til slutspillet med kvartfinaler, semifinaler og finale, som alle blev spillet bedst af 7 kampe, og en bronzekamp over to kampe.

Mesterskabet blev vundet af SønderjyskE Ishockey, som dermed blev den første klub, der vandt DM-titlen tre sæsoner i træk, siden KSF vandt tre mesterskaber i træk i perioden 1964-66. Det var samtidig Vojens Ishockey Klubs niende DM-titel – den sjette vundet under navnet SønderjyskE. I finalen besejrede sønderjyderne lokalrivalerne fra Esbjerg Energy med 4-1 i kampe. De to hold var sluttet på henholdsvis anden- og femtepladsen i grundspillet, og det var første gang at netop de to klubber mødtes i en DM-finale. Esbjerg Energy var i DM-finalen for første gang, siden klubben vandt Danmarksmesterskabet i 2004 ved at besejre AaB Ishockey.

Bronzemedaljerne blev vundet af Frederikshavn White Hawks, som i bronzekampen besejrede Herning Blue Fox med samlet 5-4 over to kampe, og som dermed vandt DM-bronze for anden sæson i træk. White Hawks vandt den første kamp på hjemmebane med 3-2, og så var det tilstækkeligt at opnå 2-2 i returkampen dagen efter i Herning.

Siden sidste sæson var ligaen blevet udvidet med vinderen af 1. division i 2013-14, Unibet Stars Gentofte, hvilket betød, at den for første gang siden sæsonen 2008-2009 havde deltagelse af ti hold. Gentofte-holdet stod imidlertid for en negativ rekord, da holdet blot formåede at tiltrække 143 tilskuere til sin hjemmekamp mod Aalborg Pirates den 12. december, hvilket var det laveste registrerede tilskuertal til en kamp i den bedste danske ishockeyliga siden 7. februar 1999, hvor der kun var 100 tilskuere til ligakampen mellem IC Gentofte og Frederikshavn IK.

I anledning af at Rødovre SIK fejrede, at klubben i 50 år i træk havde haft et hold i den højstrangerende danske række, spillede Rødovre Mighty Bulls i særlige retrotrøjer. Trøjerne, en rød og en hvid, blev godt modtaget af spillere og fans, og flere foreslog, at hvis retrotrøjerne skulle skue bagud, så burde holdet spille i de hvide trøjer på hjemmebane, eftersom holdet historisk set oftest havde spillet i hvidt på hjemmebane. Afgørelsen blev lagt ud til fansene, og resultatet blev afsløret ved sæsonens første hjemmekamp i Metal Cup-kvartfinalen mod Rungsted Ishockey, hvor holdet spillede i hvide trøjer. Jubilæet blev fejret den 5. december 2014, hvor en række af klubbens tidligere stjernespillere spillede forkamp til Rødovre Mighty Bulls' hjemmekamp mod Unibet Stars Gentofte.

Frederikshavn White Hawks' hjemmebane, Scanel Hockey Arena, var i begyndelsen af sæsonen under renovering, og derfor spillede klubben i denne periode sine hjemmekampe i anlæggets Hal 2, hvor der imidlertid kun var plads til ca. 1.000 tilskuere. White Hawks havde imidlertid fået tilrettelagt kampprogrammet således, at klubben kun havde fire hjemmekampe (ud af i alt 15 kampe) i den del af sæsonen. Klubben indviede den nyrenoverede arena den 5. december 2014 med en 4-2-sejr over Odense Bulldogs for øjnene af 3.180 tilskuere. Godt en måned senere var der igen fest i Frederikshavn, da White Hawks' moderklub, Frederikshavn Ishockey Klub, fejrede 50 års jubilæum. Festen blev indledt den 23. januar, hvor Frederikshavn White Hawks stillede op til ligakampen mod Esbjerg Energy i særlige retrotrøjer fra 1964, og hvor klubbens mesterskabsflag og fredede trøjer igen fik plads i ishallen efter renoveringen.

Hold 

Turneringen havde for første gang siden sæsonen 2008-2009 deltagelse af ti hold, eftersom vinderen af 1. division i 2013-14, IC Gentofte Stars, efter ansøgning blev optaget i Metal Ligaen inden begyndelsen af sæsonen. Holdet stillede op under navnet Unibet Stars Gentofte, og det var første gang siden sæsonen 1998-99 at Gentofte var repræsenteret i Superisligaen.

Stillinger og resultater

Grundspil 

De ti hold spillede en firedobbelt turnering alle-mod-alle, hvilket gav 36 kampe til hvert hold. Holdene spillede om otte pladser i kvartfinalerne. Kampene blev afviklet i perioden 19. september 2014 - 24. februar 2015.

36 kampe pr. hold i grundspillet var det laveste antal grundspilskampe i Superisligaen siden sæsonen 2009-10, hvor antallet ligeledes var 36. Det lave antal kampe afstedkom kritik fra nogle trænere, spillere og fans, som ønskede et format med flere grundspilskampe, så man undgik perioder på op til en uge uden turneringskampe. Konsekvensen blev, at klubberne til den følgende sæson besluttede at ændre formatet fra en firedobbelt- til en femdobbeltturnering, hvilket (med samme antal hold) vil øge antallet af runder fra 36 til 45.

Tilskuere 

De 180 kampe i grundspillet blev sammenlagt overværet af 266.714 tilskuere, hvilket gav et gennemsnit på 1.482 tilskuere pr. kamp.

Tolv af kampene tiltrak mere end 3.000 tilskuere:

Topscorere

Målmænd 

Målmænd med mindst 10 spillede kampe med bedste redningsprocent:

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de otte bedste hold i grundspillet og blev afviklet som en cupturnering, hvor alle opgør spilledes bedst af syv kampe, bortset fra bronzekampen.

Kvartfinaler 

De fire bedst placerede hold i grundspillet valgte i seedningsrækkefølge selv deres modstandere i kvartfinalerne blandt de hold, der sluttede grundspillet på 5.- til 8.-pladsen. Grundspillet blev vundet af Herning Blue Fox, som dermed var førstevælger, og midtjyderne valgte grundspillets nr. 7, Rungsted Ishockey som sin modstander i kvartfinalen. Som nr. 2 i grundspillet valgte SønderjyskE Ishockey det hold, der sluttede på sjettepladsen i grundspillet, Rødovre Mighty Bulls, som sin modstander. Frederikshavn White Hawks blev nr. 3 i grundspillet og valgte at møde lokalrivalerne fra Aalborg Pirates, hvilket efterlod Esbjerg Energy som modstander til grundspillets nr. 4, Odense Bulldogs.

Semifinaler 

Som det højst seedede tilbageværende hold kunne Herning Blue Fox selv vælge sin semifinalemodstander mellem de to lavest seedede resterende hold, Frederikshavn White Hawks og Esbjerg Energy. Midtjyderne valgte Esbjerg Energy, hvilket efterlod Frederikshavn White Hawks som modstander til SønderjyskE Ishockey.

Bronzekamp 

Bronzekampen havde deltagelse af de to tabere af semifinaleserierne, Herning Blue Fox og Frederikshavn White Hawks. Opgøret blev afviklet over to kampe, og summen af de to resultater afgjorde hvilket hold, der sluttede sæsonen som bronzemedaljevindere. DM-bronzemedaljerne blev vundet af Frederikshavn White Hawks, som vandt den første kamp på hjemmebane med 3-2, og så var det nok til samlet sejr for vendelboerne, at den anden kamp i Herning endte uafgjort 2-2.

Finale 

Finalen havde deltagelse af de to vindere af semifinaleserierne, og den blev derfor et lokalopgør mellem Esbjerg Energy og de forsvarende Danmarksmestre fra Sønderjyske Ishockey. SønderjyskE havde mulighed for at blive den første klub, der vandt DM-titlen tre sæsoner i træk, siden KSF vandt tre mesterskaber i træk i perioden 1964-66, og den mulighed udnyttede sønderjyderne ved at vinde serien med 4-1 i kampe.

Esbjerg Energy var til gengæld i DM-finalen for første gang, siden klubben vandt Danmarksmesterskabet i 2004 ved at besejre AaB Ishockey i finalen. SønderjyskE havde vundet alle fire opgør i grundspillet mellem de to finalister.

Tilskuere 

De 39 kampe i slutspillet blev sammenlagt overværet af 101.875 tilskuere, hvilket gav et gennemsnit på 2.612 tilskuere pr. kamp.

Topscorere

Målmænd 

Målmænd med mindst 4 spillede kampe med bedste redningsprocent:

Hædersbevisninger

Månedens spiller 

Månedens spiller i Metal Ligaen blev kåret af metalligaen.dk, og de kårede spillere modtog som præmie et ur sponsoreret af Tissot.

All star-hold 

Sæsonens all star-hold blev kåret efter den afgørende finale. Holdet var blevet valgt af journalisterne fra de regionale og landsdækkende skrivende medier, TV2 Sports kommentatorer og eksperter samt metalligaen.dk.

Se også 
 Divisionen 2014-15
 Metal Cup 2014-15

Kilder / eksterne henvisninger 
Metal Ligaen
Danmarks Ishockey Union
Metal Ligaen - Kamp- og resultatliste for Metal Ligaen 2014-2015 
Metal Ligaen - Statistikoverblik: Metal Ligaen 2014-15 
B.T. - Her er de bedste spillere i ishockeyligaen - og BTs bud på kvartfinalerne (23. februar 2015)

Noter 

Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 2014
Ishockey i 2015